Beuvillers (Calvados) – francuska gmina w regionie Dolna Normandia
 Beuvillers (Meurthe i Mozela) – francuska gmina w regionie Lotaryngia